Samone (Trente)
 Samone (Turijn)